Screen Novelties («Новинки экрана») — анимационная студия или коллектив режиссёров, созданный Шеймусом Уолшом, Крисом Финнегэном и Марком Кабальеро.

Фильмография 
 Чаудер
 Удивительные злоключения Флэпджека
 Monster Safari
 Старик и Гоблины
 Мальчик с флип-топ руководителя
 История о черепахе и зайце
 Кладбище Джамбори и Таинственного Моса
 Моральный орёл
 Робоцып
 Губка Боб Квадратные Штаны
 Губка Боб празднует Рождество
 Жуткая легенда Бикини Боттом
 Губка Боб в 3D (персонаж «Пузырь»)
 Харви Бикс

Награды 
Выиграл 30-й годовой премии Энни в категории лучший короткометражный фильм — История о черепахе и зайце.

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании США
Мультипликационные студии